Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Sauvant – Charente Marittima
Saint-Sauvant – Vienne